Saint Michael and all Angels (Berwick), een kerk in Berwick (East Sussex), voorzien van muurschilderingen door leden van de Bloomsburygroep.
 Saint Michael and all Angels (Withyham), een kerk in Withyam (East Sussex), waar zich de grafkapel van de adellijke familie Sackville bevindt.